Stanisław Staszic – działacz oświeceniowy
 Staszic – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Staszic – osiedle w Dąbrowie Górniczej
 „Staszic” – orkiestra symfoniczna
 „Staszic” – kopalnia węgla kamiennego w Katowicach
 „Murcki-Staszic” – kopalnia węgla kamiennego w Katowicach
 Państwowa Kopalnia Rudy „Staszic” - kopalnia rud żelaza w Rudkach

 Zobacz też